Сэр Томас де Куртене (; 1414 — 3 февраля 1458, аббатство Абингдон, Беркшир, Королевство Англия) — английский аристократ, крупный землевладелец из юго-западных графств, 13-й граф Девон и 6-й барон Куртене с 1422 года. Участвовал в Столетней войне, с 1445 года занимал должность главного стюарда Англии. Во внутриполитической борьбе был сторонником Бофортов, позже заключил союз с герцогом Ричардом Йоркским, но в Войнах Алой и Белой розы поддержал Ланкастеров. Сражался в первой битве при Сент-Олбансе в мае 1455 года. Враждовал с Уильямом Бонвиллом, оспаривавшим его гегемонию в юго-западных графствах, причём дело дважды доходило до масштабных боевых действий (в 1450 и 1456 годах). Для Куртене эта борьба была в целом неудачной. Все трое сыновей сэра Томаса погибли молодыми в ходе гражданской войны, так что старшая ветвь рода пресеклась к 1471 году.

Биография

Происхождение и ранние годы 
Томас де Куртене принадлежал к знатному английскому роду французского происхождения, представители которого при Джоне Безземельном обосновались в Девоне, а позже стали наиболее влиятельными землевладельцами Юго-Западной Англии. С 1299 года Куртене носили титул баронов Куртене, с 1335 — титул графов Девон; по женской линии их родословная восходила к одной из дочерей короля Эдуарда I. Томас был единственным ребёнком Хью де Куртене, 12-го графа Девона, и его жены Энн Толбот, дочери 4-го барона Толбота.

Будущий 13-й граф Девон родился в 1414 году. В восемь лет он потерял отца и унаследовал его титулы и земли, но до своего совершеннолетия находился под опекой. Предположительно опекунами стали Бофорты — представители побочной ветви королевской династии Ланкастеров; на представительнице именно этой семьи Томас женился. Графа признали совершеннолетним раньше обычного — не в 21 год, а в неполные 19, в феврале 1433 года. На тот момент владения Куртене, сконцентрированные в первую очередь в южной и центральной частях Девона, а также разбросанные по соседним графствам, приносили примерно 1500 фунтов годового дохода и в теории должны были обеспечивать их обладателю ведущую политическую роль на всём юго-западе королевства. Однако в масштабах всей Англии Девоны принадлежали к числу самых бедных графов, а потому их влияние было ограниченным. К тому же вдовствующая графиня контролировала примерно половину всех земель Куртене, включая их главную резиденцию, замок Тивертон; росло могущество более молодых семейств с юго-запада — в первую очередь Бонвиллов, а кроме них Бруков (баронов Кобем) и Динхемов. Претензии этих семей на влияние стали главной угрозой для Куртене при жизни графа Томаса.

Карьера графа развивалась вполне традиционно. В 1426 году или в ноябре 1429 года он был посвящён королём Генрихом VI в рыцари, в 1431 году участвовал в коронационном походе монарха во Францию. Сэр Томас заседал в комиссиях мира в юго-западных графствах, получал от короля за службу земельные и денежные пожалованья. После смерти матери в 1441 году он контролировал все отцовские владения, а господство при королевском дворе Бофортов обеспечило ему почётные должности управляющего герцогством Корнуолл (1440/41) и главного стюарда Англии (1445).

Начало вражды с Бонвиллом 
В эти же годы росло влияние Уильяма Бонвилла, владевшего обширными землями в Девоне, Сомерсете и соседних графствах и с определённого момента не уступавшего графу по уровню доходов. В 1437 году он занял пост управляющего графством Корнуолл (таким образом, двое конкурентов оказались на трудно отличимых друг от друга должностях), в дальнейшем увеличивал свою свиту за счёт вассалов сэра Томаса. Историки полагают, что возглавленная Бонвиллом коалиция землевладельцев средней руки стала главной политической силой на юго-западе. Куртене не мог с этим смириться. Между ним и Бонвиллом началась вражда, которая время от времени перерастала в открытые вооружённые столкновения. В ноябре 1442 года обоих феодалов вызвали на заседание Королевского совета, но никаких последствий это не имело.

Конфликт прекратился, только когда Бонвилл был отправлен на континент в качестве сенешаля Гаскони (1443). Граф проигнорировал вызов на войну, рассчитывая укрепить свои позиции на родине, но позже, в 1446 году, он всё-таки сражался в Нормандии. С 1447 года сэр Томас чаще, чем прежде, бывал при дворе. Бонвилл тоже вернулся в Англию, так что распря возобновилась, причём перевес был явно на стороне сэра Уильяма (с 1449 года — барона), связанного с всесильным герцогом Саффолком. Куртене к тому же был вынужден признать, что его титул младше титула графа Арундела, что стало серьёзным ударом по его репутации.

После убийства Саффолка (1450) граф Девон заключил союз с Ричардом, герцогом Йоркским, и, считая себя достаточно сильным, начал полноценную войну с Бонвиллом. Он предпринял серию набегов на вражеские владения и осадил замок Тонтон во главе пятитысячной армии. Однако союз Куртене с Йорком был не так прочен, как думал граф: когда Ричард прибыл в Девон, чтобы восстановить порядок, он арестовал на месяц обоих лордов вместе со многими их вассалами. В замке Колкомб в 1451 году состоялось формальное примирение. Годом позже сэр Томас поддержал герцога Йоркского, двинувшего армию на Лондон, но этот поход закончился неудачей. В итоге граф оказался на время в тюрьме, а Бонвилл, остававшийся на стороне короля, использовал это для расширения своей власти в Девоне.

Во время Войн Алой и Белой розы 
В 1453 году Ричард стал лордом-протектором при безумном короле. Куртене это не помогло: чтобы контролировать юго-запад страны герцог опирался на заметно усилившегося Бонвилла. Когда внутриполитический кризис перерос в гражданскую войну между Йорками и Ланкастерами, известную впоследствии как Войны Алой и Белой розы, сэр Томас встал на сторону Ланкастеров. Накануне первой битвы при Сент-Олбансе (май 1455 года) он играл роль посредника на переговорах, а в битве сражался за короля. Генрих VI оказался в плену у герцога, Куртене проводил его в Лондон. Предложение Ричарда Йоркского о союзе граф отверг. В последующие годы он находился в своих владениях и крепил связи с ланкастерской партией: в частности, своего старшего сына сэр Томас женил на двоюродной сестре королевы.

Центральная власть в эти годы была крайне слаба, а потому вражда между Куртене и Бонвиллом снова выросла до масштабов войны. Люди графа грабили поместья сэра Уильяма и нападали на его людей. Самыми резонансными стали события 23 октября 1455 года, когда сын графа (тоже Томас) жестоко убил одного из ближайших советников Бонвилла, правоведа Николаса Рэдфорда. Бонвилл отомстил, разграбив графское поместье Колкомб; представители обеих противоборствующих сторон грабили деревни, угоняли скот. Близ Клист-Сент-Мэри, к востоку от Эксетера, 15 декабря 1455 года произошло полноценное сражение, в котором, по-видимому, победил Куртене. Два дня спустя граф напал на резиденцию Бонвилла в Шуте, разграбил её и захватил богатую добычу.

После этих событий сэр Томас был арестован по приказу лорда-протектора. Он оказался в Тауэре и должен был предстать перед судом как изменник, но Генрих VI, вернувшийся к власти, приказал освободить графа (февраль 1456). Куртене уехал в свои владения. От короля он получил помилование и выгодную опеку над парком и лесом Кларендон (февраль 1457 года). Спустя год, 3 февраля 1458 года, сэр Томас внезапно умер в аббатстве Абингдон в Беркшире, на пути в Лондон, в возрасте 44 лет. Его тело похоронили, согласно завещанию, в Эксетерском соборе.

Семья 
Томас де Куртене был женат на Маргарет Бофорт, дочери Джона Бофорта, 1-го графа Сомерсета, и Маргарет Холланд. В этом браке родились:

 Томас де Куртене, 14-й граф Девон (1432—1461);
 Генри де Куртене (казнён в 1466);
 Джон де Куртене, 15-й граф Девон (1435—1471);
 Джоан де Куртене; 1-й муж — сэр Роджер Клиффорд; 2-й муж — сэр Уильям Найветт;
 Элизабет де Куртене; муж — сэр Хью Конвей;
 Агнесса де Куртене; муж — Ричард Сондерс.

Томас-младший продолжил борьбу с Бонвиллом в рамках Войн Алой и Белой розы: он сражался вслед за отцом на стороне Ланкастеров, а Бонвилл стал ярым йоркистом. Единственные сын и внук последнего погибли в декабре 1460 года при Уэйкфилде, а сам барон попал в плен во второй битве при Сент-Олбансе в феврале 1461 года и был казнён по настоянию Куртене. Таким образом, казнь барона могла означать победу графов Девон в локальной распре. Впрочем, всего через месяц йоркисты победили при Таутоне, взяли Томаса Куртене в плен и обезглавили. Его брат Генри был казнён в 1466 году, а второй брат, Джон, погиб при Тьюксбери в 1471. Никто из них не оставил потомства, так что старшая ветвь рода Куртене угасла. При Генрихе VII титул графа Девона был восстановлен для троюродного брата Томаса-старшего.

Оценки личности и деятельности 
У современников Томас Куртене заслужил дурную славу как один из самых неуправляемых подданных английской короны. Развязанная им частная война против Бонвилла заставила многих лордов поддержать претензии Ричарда Йоркского на пост лорда-протектора, так как показала необходимость «сильной руки». Историки отмечают, что вражда Куртене и Бонвиллов стала одним из проявлений общегосударственного кризиса и одной из тех локальных распрей, которые подготовили масштабную гражданскую войну (другим таким конфликтом стала частная война между Невиллами и домом Перси в северных графствах). При этом сэр Томас применял насилие только как крайнее средство, когда убеждался, что мирных путей решения проблемы не осталось. В целом его борьба была неудачной: это видно по тому, что число поддерживавших графа землевладельцев среднего и низшего уровней постоянно уменьшалось.

Предки 

</center>

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Графы Девон
Кортни
Томас де Куртене, 6-й барон Куртене
Бароны Англии XV века
Графы Англии XV века
Военные деятели Столетней войны
Участники первой битвы при Сент-Олбансе
Английские рыцари